De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1990 werd in het weekend van 27 en 28 januari 1990 gehouden in het Sportcentrum IJsstadion Drenthe in Assen. Kampioenen werden Herma Meijer en Ben van der Burg.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

1990
Langebaanschaatsen in 1990
Sportevenement in Assen
Schaatsen in Drenthe